SMA puede referirse a:

 Su Majestad Apostólica, título del rey de Hungría.
 San Miguel el Alto, municipio de Jalisco, México.
 SMA, código IATA del aeropuerto de Santa María, Portugal.
 Servicio de Medios Aéreos, unidad aérea del Cuerpo Nacional de Policía de España.
 Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, servicio gubernamental encargado de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental (Chile).
 SubMiniature version A, tipo de conector roscado para cable coaxial.
 SMA Solar Technology, fabricante de inversores para energía solar fotovoltaica.